Kings and Queens (Thirty Seconds to Mars), een nummer van Thirty Seconds to Mars.
 Kings & Queens (Ava Max), een nummer van Ava Max.
 Kings & Queens (Jamie T), een album van Jamie T.

Zie ook 
 King and Queen